Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

У фіналі Серена Вільямс перемогла Амелі Моресмо з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Серена Вільямс (переможниця)
  Даніела Гантухова (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (фінал)
  Єлена Докич (чвертьфінал)

 Патті Шнідер ''(1-ше коло) 
 Сільвія Фаріна-Елія ''(1-ше коло) 
 Анна Пістолезі ''(1-ше коло) 
 Елені Даніліду ''(півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 2003 Draw

2003
Open Gaz de France